Без ума от тебя ():
 «Без ума от тебя» — американский фильм-мелодрама 1990 года, режиссёр Лоренцо Доумани.
 «Без ума от тебя» — американский телесериал 1992—1999 годов.
Без ума от тебя ():
 «Без ума от тебя» — мюзикл Джорджа Гершвина.

См. также